Italiens fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Italien, og landsholdet bliver administreret af Federazione Italiana Giuoco Calcio. Holdet har vundet fire Verdensmesterskaber henholdsvis i 1934, 1938, 1982 og senest 2006. Derudover har Italien vundet to Europamesterskaber.

Italiens placering i de største turneringer

EM i fodbold 

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe afgjort med straffesparkskonkurrence.
**Guld baggrund viser, at turneringen blev vundet.***Rød kant viser, at turneringen blev afholdt på hjemmebane. Rekorder 

 Spillere med flest kampe 

Pr. 2. juli 2021 er Italiens spillere med flest kampe disse:

Spillere med fed er stadig aktive spillere.

 Topscorere 

Per 2. juli 2021 er Italiens spillere med flest antal scoringer disse:

Spillere med fed er stadig aktive spillere.

 Anførere 
Liste over anførere for Italiens fodboldlandshold:

 1910 Francesco Calì
 1911–1913 Giuseppe Milano
 1914–1915 Virgilio Fossati
 1920–1925 Renzo De Vecchi
 1925–1927 Luigi Cevenini
 1927–1930 Adolfo Baloncieri
 1931–1933 Umberto Caligaris
 1934 Gianpiero Combi
 1935–1936 Luigi Allemandi
 1937–1939 Giuseppe Meazza
 1940–1947 Silvio Piola
 1947–1949 Valentino Mazzola
 1949–1950 Riccardo Carapellese
 1951–1952 Carlo Annovazzi
 1952–1960 Giampiero Boniperti
 1961–1962 Lorenzo Buffon
 1962–1963 Cesare Maldini
 1963–1966 Sandro Salvadore
 1966–1977 Giacinto Facchetti
 1977–1983 Dino Zoff
 1984–1985 Marco Tardelli
 1985–1986 Gaetano Scirea
 1986–1987 Antonio Cabrini
 1988–1991 Giuseppe Bergomi
 1991–1994 Franco Baresi
 1994–2002 Paolo Maldini
 2002–2010 Fabio Cannavaro
 2010–2018 Gianluigi Buffon
 2018–nu Giorgio Chiellini

 Aktuel trup 
Følgende spillere blev udtaget til Italiens VM-kvalifikationskamp imod Nordirland den 15. november 2021.Antal kampe og mål er korrekt pr. 15. november 2021 efter kampen mod Nordirland.''

Nylige indkald 
Følgende liste over aktive spillere blev ikke indkaldt til den seneste landskamp, men er blevet indkaldt til en A-landskamp indenfor de seneste 12 måneder.

 INJ

 
 INJ

 INJ
INJ
INJ
INJ
INJ

 INJ
INJ

 
 INJ

 
 
 
 INJ

 PRE

 
 
 
 INJ = Skadet
 PRE = Foreløbig trup

Referencer